ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» (ОАО «ВЗЭП»; ) — белорусская приборостроительная компания, расположенная в Витебске.

История 
Витебский завод электроизмерительных приборов (ВЗЭП) был создан в 1952 году на базе основанного в 1947 или 1948 году завода бытовых приборов. В свою очередь, завод бытовых приборов расположился в корпусах основанной в 1892 году очковой фабрики, эвакуированной в посёлок Суксун и не возвращённой в Витебск. В 1961 году в эксплуатацию введён главный корпус завода, в 1970 году — корпус гальванического и сборочного цехов. На предприятии были созданы мощности по литью цветных металлов, производству изделий из пластмасс. Первоначально завод подчинялся Министерству электротехнической промышленности СССР, в 1957—1965 годах — Совету народного хозяйства БССР. В 1965—1989 годах входил в систему Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР (в 1965—1968 годах — в Главном управлении по производству электроизмерительных приборов и средств телемеханики, в 1968—1971 годах — в «Главэлектроприбор», с 1971 года — во Всесоюзном ПО «Союзэлектроприбор». В 1977 году завод переименован в честь «60-летия Великого Октября». В 1985 году завод преобразован в головное предприятие Витебского производственного объединения «Электроизмеритель». В 1989—1990 годах завод подчинялся Министерству электротехнической промышленности и приборостроения СССР, в 1990—1991 годах — межотраслевому объединению «МТО Электромера», в 1991—1994 годах — Госкомитету Республики Беларусь по промышленности и межотраслевым производствам, с 1994 года — Министерству промышленности Республики Беларусь. В 2002 году завод преобразован в республиканское унитарное предприятие «Витебский завод электроизмерительных приборов», в 2010 году — в открытое акционерное общество. В 2011 году завод присоединён к холдингу «Автокомпоненты».

Современное состояние 
Завод выпускает вольтметры и амперметры переменного тока, частотомеры для измерения частоты переменного тока, малогабаритные трансформаторы, электрические термометры, указатели давления, различные виды приборов, щитков приборов и индикаторов для автомобилей и тракторов для бортовой сети на 12 В и 24 В, электронные счётчики электроэнергии, преобразователи, цифровые измерители, лабораторное оборудование. На предприятии работает около 1400 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Предприятия Витебска
Компании Белоруссии
Приборостроительные предприятия
Предприятия электротехнической промышленности СССР
Производители измерительных приборов